Todd é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
 Condado de Todd (Dakota do Sul)
 Condado de Todd (Kentucky)
 Condado de Todd (Minnesota)

Desambiguações de topônimos